Bisalpur steht für Orte:
 Bisalpur (Nepal), Baitadi Distrikt
 Bisalpur (Uttar Pradesh), Indien
 Bisalpur (Rajasthan), Indien